Actio tutelae
 actio tutelae directa
 actio tutelae contraria